Loura fait référence à :

Toponymes 
Loura (Burkina Faso), une commune dans la province du Soum, région du Sahel, au Burkina Faso;
Loura (Indonésie), un kecamatan dans l'île de Sumba en Indonésie;
Loura (Ouham-Pendé), une commune rurale de la préfecture de Ouham-Pendé, en République centrafricaine.